Duoshi bezeichnet:

 Duoshi (Tianzhu) (朵什镇), Großgemeinde des Autonomen Kreises Tianzhu in der chinesischen Provinz Gansu
 Duoshi (Jiyang) (垛石镇), Großgemeinde des Kreises Jiyang in der chinesischen Provinz Shandong

Duoshi ist der Name folgender Personen:

 Dorshi Lobsang Thubten Chöphel (* 1936), auch Duoshi, einer der bedeutendsten Tibetologen in China